AMSC est un sigle qui peut signifier :
 Alliance des moniteurs de ski du Canada ;
 Army Medical Staff Corps.

AMSC est une abréviation qui peut signifier :
 American Superconductor.